Моисе́й Нау́мович Аверба́х (30 декабря 1906, Москва — 10 декабря 1982, Москва) — советский писатель и правозащитник, спасший в сталинских лагерях многих невинно осуждённых.

Биография 
Родился в Москве в семье коммерсанта, купца первой гильдии Наума Израилевича Авербаха (1872—1916) и Ханы-Дины Израилевны-Давидовны (Анны Давидовны) Блюмберг (1878—1968), родом из Ковно. В 1930 году окончил институт им. Плеханова по специальности «горный инженер».

В 1934 году был арестован за организацию фонда помощи однокурсникам, нуждающимся в деньгах. Статья — КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность). Получил три года ссылки в г. Тулу.

В 1938 году снова был арестован и по ОСО получил 8 лет лагерей. Сначала был на лесоповале, потом попал в Воркуту, где с 1941 по 1961 годы работал начальником вентиляции на 40-й шахте. Во время работы в Воркуте спас от гибели на «общих работах»  многих осуждённых (среди них — известный писатель, герой войны в Испании, Алексей Эйснер, профессор-экономист Элькон Лейкин (известен на Западе по работам под псевдонимом Зимин), писатель-историк П. И. Негретов, экономист П. И. Фонберг, американский журналист Ж. Грин и многие другие).

В 1956 году был реабилитирован по всем делам. В 1961 году вышел на пенсию и вернулся в Москву. Работал в комиссии народного контроля и жилищной комиссии Моссовета на общественных началах, оказывал бесплатные юридические консультации по гражданским и уголовным делам, занимался литературным трудом. Возглавлял группу бывших сталинских узников, которые активно занимались распространением «самиздата» и «тамиздата» и в определённой степени формировали антисоветские общественные настроения.

Умер в 1982 году. Похоронен на Востряковском кладбище.

Творчество 
Главное литературное произведение М. Н. Авербаха — роман «К вящей славе Господней (Ad majorem Dei gloriam)». Это и роман-автобиография, и роман-документ. В каждом из двух основных персонажей — Моргунове и Ильине — присутствуют те или иные черты характера и факты из биографии самого автора. Но самое главное — это анализ того, что происходило в СССР в тридцатые годы.

Роман был главным делом жизни М. Н. Авербаха, он начал его писать сразу после реабилитации в середине 1950-х годов и работал над ним более десяти лет. В СССР антисталинский, фактически антикоммунистический, роман, рассказывающий о жизни и смерти в «исправительно-трудовых лагерях», не мог быть опубликован. За границу автор принципиально отказывался его передавать. В итоге книга при жизни автора так и не увидела свет и была опубликована только в 2008 году его внуком С. В. Заграевским.

Кроме романа, М. Н. Авербах написал ряд повестей и рассказов.

Произведения М. Н. Авербаха являются значительным нарративным источником по истории города Воркуты, Ухтпечлага и Воркутлага.

В книге «Архипелаг ГУЛАГ» А. С. Солженицын часто ссылается на произведения Авербаха.

Семья 
 Жена (с 1945 года) — Елена Александровна Кавельмахер (урождённая Колобашкина, 1903—1992), машинистка.
 Пасынок — Вольфганг Вольфгангович Кавельмахер.
 Внук — Сергей Вольфгангович Заграевский.

Книги 
 К вящей славе Господней (Ad majorem Dei Gloriam): роман в 4 частях. М.: Московские учебники (СиДипресс), 2008. т. 1. — 468 с. — ISBN 978-5-8443-0062-2; Т. 2. — 428 с. — ISBN 978-5-8443-0065-3.

Библиография 
 К вящей славе Господней (Ad majorem Dei gloriam). Роман в четырёх частях. В двух томах. М.: ЗАО «Московские учебники», 2008.
 Гадюка. В газ. «Заполярье», № 198 (9340), 16 октября 1990 г.
 Самоуправство. В газ. «Заполярье», № 160 (9042), 19 авг. 1989 г., 161 (9043), 22 авг. 1989 г.

Литература о М. Н. Авербахе 
 С. В. Заграевский. Мой XX век. М., 2001. ISBN 5-94025-009-2
 П. И. Негретов. Все дороги ведут на Воркуту. Benson, Vermont, Chalidze Publications 235 с. USA, 1985.
 Олег Боровский. Рентген строгого режима. М., 2009.

См. также 
 Ad majorem Dei gloriam

Примечания

Ссылки 
 Сайт памяти М. Н. Авербаха
 «К вящей славе Господней (Ad majorem Dei gloriam)» — электронная публикация романа.
 Переписка с Варламом Шаламовым.

Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели по алфавиту
Реабилитированные в СССР
Заключённые Воркутлага
Советские диссиденты
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Похороненные на Востряковском кладбище